Battaglia di Polesella del 1º settembre 1271: tra Repubblica di Venezia e Bologna
 Battaglia di Polesella del 1482: tra Repubblica di Venezia e Ducato di Ferrara nel quadro della guerra di Ferrara
 Battaglia di Polesella del 22 dicembre 1509: tra Repubblica di Venezia e Ducato di Ferrara nel quadro della guerra della Lega di Cambrai